Příjmení Buss nosí více významných osobností:

 Alois Buss (1858–1926) – český učitel, organizátor přednášek pro živnostníky a propagátor hradu Křivoklátu
 Henrique Adriano Buss (* 1986) – brazilský fotbalový obránce
 Martin Buss (* 1976) – německý sportovec, atlet

Externí odkazy